„Søridderen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Søridderen” – torpedowiec typu Søridderen z początku XX wieku
 „Søridderen” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku „Søløven”, pływał pod nazwą „Søridderen” w latach 1937–1940
 „Søridderen” – trałowiec typu Søbjørnen z okresu II wojny światowej
 „Søridderen” (P511) – kuter torpedowy typu Søløven z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów